Hajdúszoboszló beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Hajdúszoboszló
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Hajdúszoboszló
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Hajdúszoboszló